Formiga-açucareira pode referir-se a:

 Formiga-argentina
 Formiga-cuiabana